Oppenheimer se poate referi la:

 Alan Oppenheimer (n. 1930, New York City)
 Frank (Frideman) Oppenheimer (1912  1985)
 Franz Oppenheimer (1864, Berlin  1943, Los Angeles)
 Joseph (Ben Issachar Süßkind) "Süß" Oppenheimer (1698/9, Heidelberg  1738, Stuttgart)
 Maximillian Oppenheimer, nimimerkki: "Max Ophüls" (1902, Saarbrücken  1957, Hamburg)
 Peter Oppenheimer, vicepreședintele companiei Apple Inc.
 Robert Oppenheimer (1904, New York City  1967, Princeton), fizician renumit, numit părintele bombei atomice
 Stephen Oppenheimer (n. 1947)

Note

Nume de familie evreiești